Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Ліза Реймонд і Саманта Стосур.

Серена і Вінус Вільямс виграли титул, у фіналі перемігши Реймонд і Стосур з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 

  Кара Блек /  Лізель Губер (півфінал)
  Ай Суґіяма /  Катарина Среботнік (2 коло)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (3 коло)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (1 коло)
  Анабель Медіна Гаррігес /  Вірхінія Руано Паскуаль (3 коло)
  Вікторія Азаренко /  Шахар Пеєр (чвертьфінал)
  Альона Бондаренко /  Катерина Бондаренко (знялася)
  Пен Шуай /  Сунь Тяньтянь (1 коло)
  Янь Цзи /  Чжен Цзє (3 коло)
  Дінара Сафіна /  Агнеш Савай (3 коло)
  Серена Вільямс /  Вінус Вільямс (чемпіонки)
  Світлана Кузнецова /  Амелі Моресмо (знялася)
  Бетані Маттек-Сендс /  Саня Мірза (чвертьфінал)
  Алісія Молік /  Мара Сантанджело (1 коло)
  Івета Бенешова /  Жанетта Гусарова (2 коло)
  Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (фінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2008 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір